Il singolare  del Prime Cup Aberto de São Paulo 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Ricardo Mello era il detentore del titolo e ha battuto in finale Eduardo Schwank, 6-3, 6-1.

Teste di serie

  Marcos Daniel (primo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Eduardo Schwank (finalista)
  Thiago Alves (semifinali)

 Sebastián Decoud (primo turno)
 Ricardo Mello (campione)
 Carlos Salamanca (primo turno)
 Júlio Silva (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2010